Schlieckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht von Schlieckmann (1835–1891), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, MdR
 Heinrich von Schlieckmann (1800–1869), Jurist und Kronsyndikus